Ел Малуко има више значења:

 Ел Малуко (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Малуко (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малуко (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Малуко (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику